Pro Familia ist der Name verschiedener Organisationen:

 Pro familia (Deutschland), eine Organisation für Sexualpädagogik, Beratung und Familienplanung in Deutschland, 
 Pro Familia Schweiz, ein Dachverband für die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Schweiz,
 Instituto Pro Familia, in Brescia, Italien, eine katholische Laienorganisation, gegründet von Don Giovanni Battista Zuabon.